Realisme er en betegnelser, der bruges i flere sammenhænge:

 Realisme (kunst)
 Realisme (filosofi)
 Platonisk realisme - lig ekstrem realisme
 Realisme (litteratur)
 Realisme (international politik)